Tschira ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Tschira (1910–1969), deutscher Architekt und Architekturhistoriker
 Caspar Tschira (1721–1774), Sigrist der Stadtkirche und Leiter der städtischen Mädchenschule zu Emmendingen
 Hanns Tschira (1899–1957), Bord- und Porträt- und Pressefotograf 
 Karl Konrad Tschira (1868–1911), großherzoglich badischer Hoffotograf
 Klaus Tschira (1940–2015), deutscher Unternehmer

Siehe auch:

 Schira